Calyptopora är ett släkte av nässeldjur. Calyptopora ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Calyptopora